Osoby noszące nazwisko Hutcheson:
 Bellenden Hutcheson (1883-1954) – żołnierz odznaczony Krzyżem Wiktorii
 Francis Hutcheson (1694-1746) – filozof okresu oświecenia
 Francis Hutcheson (kompozytor) (1722-1773) – irlandzki kompozytor, syn filozofa Francisa Hutchesona
 John Conroy Hutcheson (1840-1897) – brytyjski pisarz
 Joseph Chappell Hutcheson (1842-1924) – teksański polityk
 Thad Hutcheson (1915-1986) – teksański polityk

Zobacz też 
 Hutchinson